Ochal ist der Nachname von:

 Glenn Ochal (* 1986), US-amerikanischer Ruderer
 Paweł Ochal (* 1981), polnischer Leichtathlet